Schafgraben ist ein Gewässername:

 Schafgraben (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl vor Kleinried, Markt Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern; ist südlicher Mündungsarm des Irrebachs
 Schafgraben (Bärgelbach), linker Zufluss des Bärgelbachs (zur Schwarzen Lütschine) bei Stiftera, Gemeinde Grindelwald, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern
 Schafgraben (Brettach), rechter Zufluss des Mühlkanals neben der Brettach (zum Kocher) in Brettach, Gemeinde Langenbrettach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Schafgraben (Eger), rechter Zufluss der Eger (zur Wörnitz) zwischen der Wiesmühle und Grosselfingen im Ries, Stadt Nördlingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Schafgraben (Elsterbach), linker Zufluss des Elsterbach (zum Oberrhein) nach Kloster Marienthal, Stadt Geisenheim, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Schafgraben (Erbach), rechter Zufluss des Erbachs (zur Klinge, zum Neckar) gegenüber dem Hof Erbach, Stadt Bad Wimpfen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Schafgraben (Froschgraben), rechter Zufluss des Froschgrabens (zum Kraichbach) in Oberderdingen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Schafgraben (Grießbach), linker Zufluss des Grießbachs (zum Großen Billbach, zur Enns) bei Grießbach, Ortsteil Oberrieth, Markt Sankt Gallen, Bezirk Liezen, Steiermark
 Schafgraben (Havel), Wassergraben im Park Sanssouci, rechter Zufluss der Havel in der Brandenburger Vorstadt, kreisfreies Potsdam, Brandenburg
 Schafgraben (Hergstbach), linker Zufluss des Hergstbachs vor Hergenstadt, Stadt Adelsheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Schafgraben (Johnsbach), rechter Zufluss des Johnsbachs (zur Enns) vor Johnsbach, Gemeinde Admont, Bezirk Liezen, Steiermark
 Schafgraben (Joserbach), linker Zufluss des Joserbachs (zum Ilgner Bach, zum Thörlbach, zur Mürz) beim Moarhaus vor St. Ilgen, Markt Thörl, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Schafgraben (Kamp), linker Zufluss des Kamp zwischen Stift Zwettl und dem Stausee Ottenheim, Stadtgemeinde Zwettl-Niederösterreich, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Schafgraben (Kleiner Gößbach), linker Zufluss des Kleinen Gößbachs (zur Gößbach, zur Mur) bei Hartinger, Katastralgemeinde Gößgraben-Göß, Stadt Leoben, Bezirk Leoben, Steiermark
 Schafgraben (Königsgraben Tremsdorf), rechter Zufluss des Königsgrabens Tremsdorf, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Schafgraben (Laming), linker Zufluss zur obersten Laming gegenüber der Lamingalm vor dem Oberort von Pichl-Großdorf, Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Schafgraben (Plaißabach), linker Zufluss des Plaißabachs (zum Reichramingbach) oberhalb von Brunnbach, Gemeinde Großraming, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Schafgraben (Pöls), rechter Zufluss der Pöls (zur Mur) bei Strizl, Ortsteil Sankt Johann am Tauern, Markt Pölstal, Bezirk Murtal, Steiermark
 Schafgraben (Scheidsbach), linker Oberlauf des Scheidsbachs (zum Main) bis Obersdorf, Gemeinde Hochstadt am Main, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Schafgraben (Schrakelbach), linker Zufluss des Schrakelbachs bei Flomersheim, kreisfreie Stadt Frankenthal, Rheinland-Pfalz
 Schafgraben (Seckenriede), rechter Zufluss der Seckenriede (zum Reininger Graben, zu ??) bei Düwelsburg, Ortsteil Dielingen, Gemeinde Stemwede, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Schafgraben (Weichselbrunner Weiher), westlicher Zufluss des Weichselbrunner Weiher oder Weichselbrunnweihers (zum Hammersee, zum Sulzbach, zum Regen) bei Bodenwöhr, Landkreis Schwandorf, Bayern

Schafgraben ist ein Talname:
 Schafgraben, Obertal der Krummen Steyrling zwischen Sengsengebirge im Westen und Reichraminger Hintergebirge im Osten, Oberösterreich

Siehe auch:
 Schafbach
 Schafwiesengraben